Per-Olov Härdin, švedski hokejist, * 17. september 1937, Švedska, † 1. februar 2021.

Härdin je v švedski ligi igral za kluba Gävle Godtemplares IK, s katerim je osvojil naslov državnega prvaka v sezoni 1956/57, in Strömsbro IF. V sezoni 1960/61 je bil izbran na švedsko tekmo zvezd.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene zlate in srebrne medalje.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Strömsbro IF
| Švedska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Strömsbro IF
| Švedska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Strömsbro IF
| Švedska liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Strömsbro IF
| Švedska liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 62
|
| 3
| 5
| 3
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Strömsbro IF
| Švedska liga
| 62/63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Strömsbro IF
| Švedska liga
| 63/64
|
|
| 5
| 3
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Strömsbro IF
| Švedska liga
| 64/65
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Strömsbro IF
| Švedska liga
| 67/68
|
| 20
| 5
| 2
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Gävle Godtemplares IK
Hokejisti Strömsbro IF